Николай Неелов:
 Неелов, Николай Дмитриевич (1800—1850) — писатель и педагог, профессор.
 Неелов, Николай Николаевич (1872—после 1917) — русский офицер и общественный деятель, член III Государственной думы от Олонецкой губернии.